Custer County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Custer County (Colorado)
Custer County (Idaho)
Custer County (Montana)
Custer County (Nebraska)
Custer County (Oklahoma)
Custer County (South Dakota)